Проезд Серебряко́ва  — улица на севере Москвы в районе Свиблово Северо-Восточного административного округа. Находится между Сельскохозяйственной улицей и проспектом Мира. Одна из важнейших магистралей и самая длинная улица района Свиблово. Нумерация домов ведётся от Сельскохозяйственной улицы.
Планируется, что в будущем проезд Серебрякова войдёт в состав Северо-Западной хорды.

Происхождение названия 
Назван в 1967 году в честь Героя Советского Союза Андрея Михайловича Серебрякова (1913—1942) — участника советско-финской и Великой Отечественной войн. В 1941 году стал командиром танковой роты, сформированной на средства трудящихся Дзержинского района Москвы. В 1942 году геройски погиб при обороне города Воронежа.

Расположение 
Проезд Серебрякова проходит с запада на восток в основном параллельно малому кольцу Московской железной дороги. Начинается как продолжение Берёзовой аллеи от моста через реку Яуза, пересекает улицу Вильгельма Пика и 1-й Ботанический проезд, затем Снежную улицу, проезд Нансена, улицу Амундсена и Медведковское шоссе. Заканчивается на Северянинском путепроводе: поворот направо на проспект Мира и налево на Ярославское шоссе осуществляется по развилке улицы Лётчика Бабушкина. Отдельная эстакада, построенная в 2006 году, ведёт с Ярославского шоссе непосредственно на проезд.

Учреждения и организации 
По нечётной стороне:

 №№ 11-13 — первый в Москве жилой комплекс — коливинг «Afi Tower»

По чётной стороне:
 № 2, корп. 1 — «Русьэкспо»; пекарня «Русский хлеб»;
 № 2А — кафе «Будвайзер-Авто»;
 № 6 — офисный центр «Серебрякова»;
 № 10 — Московская восточная таможня, Ростокинский таможенный пост;
 № 14 — спортивно-оздоровительный комплекс «Девятка»; издательство «Крафт +»; Императорское Общество размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты;
 № 14, стр. 5 — издательство «Аграф»;
 № 14А — кафе «Золотая рыбка»;
 № 14Б — региональное общественное движение в поддержку сексуальной культуры «Культура и здоровье»;
 № 14В — предприятие «Спецтранс» (вывоз мусора);
 № 14Г — Центр комплектации учебных заведений.

Транспорт

Автобус 
По проезду проходят автобусные маршруты:
 33 «Рижский вокзал —  —  —  /  — »  (от улицы Вильгельма Пика до Сельскохозяйственной улицы)
 61 «Ясный проезд —  —  / »  (от Снежной улицы до Первого Ботанического проезда в одну сторону)
 71 «Осташковская улица —  —  Ботанический сад / »  (от Сельскохозяйственной улицы до улицы Вильгельма Пика)
 134 «Юрловский проезд —  Ботанический сад / »  (от Сельскохозяйственной улицы до улицы Вильгельма Пика)
 154 «ВДНХ-Южная —  —  Ботанический сад /  — /  / платформа Окружная — станция Ховрино»  (от Сельскохозяйственной улицы до улицы Вильгельма Пика)
 185 «Платформа Лось —  —  Ботанический сад / »  (от проезда Нансена до метро Ботанический сад, обратно до улицы Амундсена)
 603 «Юрловский проезд —  Ботанический сад /  — Платформа Яуза»  (от Сельскохозяйственной улицы до улицы Вильгельма Пика)
 628 «Ясный проезд —  /  —  — »  (от Снежной улицы до Сельскохозяйственной улицы)
 789 «Холмогорская улица —  —  Ботанический сад / »  (от проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика в одну сторону)

Московский метрополитен 
Непосредственно на проезде Серебрякова на перекрёстке со Снежной улицей находится станция метро  «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии.

Ближайшая станция:
 станция метро «Свиблово» (Калужско-Рижская линия) с выходами на Снежную улицу, улицу Амундсена и проезд Русанова.

Московское центральное кольцо 
На проезде расположена станция Московского центрального кольца Ботанический сад, а ближе к восточному концу улицы расположена станция Ростокино.

Железнодорожный транспорт 
Ближе к восточному концу расположена железнодорожная платформа Ростокино Ярославского направления МЖД.

См. также 
 Северо-Западная хорда

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района Свиблово
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Проезд Серебрякова: схема улицы
 Серебряков Андрей Михайлович. Биография.

Серебрякова
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1967 году